1. Wiener Neustädter SC ist der Name zweier verschiedener Fußballvereine:
 1. Wiener Neustädter SC (1908), bestand von 1908 bis 2010
 1. Wiener Neustädter SC (2008), wurde 2008 als FC Magna Wiener Neustadt gegründet und trägt seit 2019 den Namen 1. Wiener Neustädter SC